

Biografia
Era la figlia di William Bentinck, I conte di Portland, un nobile inglese di origine olandese che era il favorito di Guglielmo, principe di Orange (il futuro re d'Inghilterra), e di sua moglie Anne Villiers.

Matrimoni

Primo Matrimonio
Il 28 febbraio 1698, sposato il Algernon Capell (1670-1710), II conte d'Essex. La coppia ebbe tre figli:

 William Capell, III conte di Essex (1697-1743), sposò in prime nozze, Lady Jane Hyde, figlia del IV conte di Clarendon, ebbero due figlie. Sposò in seconde nozze, Lady Elizabeth Russell, figlia del II duca di Bedford, ebbero figli;
 Lady Mary Capell (? - 12 novembre 1762), sposò Alan Brodrick, II visconte Middleton (? - 8 giugno 1747), ebbero figli;
 Lady Elizabeth Capell, sposò in prime nozze, Samuel Molyneux, non ebbero figli; sposò in seconde nozze, Nathaniel St. André, non ebbero figli.

Secondo Matrimonio
Il 2 agosto 1714, sposò Sir Conyers Darcy, figlio di John Darcy (1659-1688) e Bridget Sutton. Non ebbero figli.

Mary Bentinck